Gene Hunt est un détective de fiction issu de l'univers de la série Life on Mars. Il est joué par Philip Glenister dans la série britannique, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans la série Ashes to Ashes, qui en est la suite.
 
Dans l'adaptation américaine de Life on Mars, diffusée sur la chaîne ABC, c'est Harvey Keitel qui tient ce rôle, après que Colm Meaney, qui a joué ce rôle dans la première version du pilote, soit remplacé, comme la quasi-intégralité du casting, à l'exception de Jason O'Mara.

Détective de fiction
Personnage de fiction anglais